FCM Târgu Mureș se poate referi la:

 ASA 2013 Târgu Mureș
 CSM Târgu Mureș (fotbal feminin)